Zkratka (značka) GHS může znamenat: 

 Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií – Systém Organizace spojených národů pro identifikaci nebezpečných chemikálií a pro informování uživatelů o těchto nebezpečích prostřednictvím symbolů a vět na štítcích obalů a prostřednictvím bezpečnostních listů.
 Ghost Disk Image File – Přípona (.ghs) souborů diskových obrazů (soubory zálohy), využívaných programem Ghost.
 Green Hills Software – Kalifornská společnost, zabývající se vývojem softwaru.